Saint-Ciers kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Ciers-Champagne, kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Ciers-d'Abzac, kommun i departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Ciers-de-Canesse, kommun i departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Ciers-du-Taillon, kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Ciers-sur-Bonnieure, kommun i departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Ciers-sur-Gironde, kommun i departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,